Павелецкое городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в Скопинском районе Рязанской области.

Административный центр — посёлок Павелец.

История 

Павелецкое городское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Городские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Скопинского района